Un  est un morceau de papier blanc ou un chiffon triangulaire porté sur la tête par les yūrei dans le folklore japonais.

Liens externes 

 .

Folklore japonais
Fantôme
Couvre-chef japonais